Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel Warsaw Cup) van 2000 vond plaats van 8 tot en met 14 mei 2000 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
De Spaanse titelverdedigster Cristina Torrens Valero bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de Amerikaanse Jennifer Hopkins.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Lichovtseva strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Henrieta Nagyová uit Slowakije won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Nederlandse Amanda Hopmans in drie sets. Nagyová wist voor de tweede keer het toer­nooi van Warschau op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Laurence Courtois verloor haar openings­partij.

Behalve Hopmans waren er nog twee Nederlandse deelneemsters: (1) Miriam Oremans bereikte de halve finale, waarin zij verloor van haar landgenote Hopmans. (2) Kristie Boogert was het vijfde reeks­hoofd, maar zij kwam niet voorbij de tweede ronde – haar werd de weg versperd door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cătălina Cristea en Irina Seljoetina hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Olena Tatarkova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Tathiana Garbin en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Iroda Tulyaganova en Anna Zaporozjanova in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Italiaanse Garbin geen.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans vormde het tweede reekshoofd – zij kwamen evenwel niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Warschau 2000
Warschau